San Pedro Bercianos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro Bercianos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Pedro Bercianos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar